Tournon-Saint-Pierre est une commune française située dans le département d'Indre-et-Loire (région Centre-Val de Loire).
 Tournon-saint-pierre est un  fromage au lait cru de chèvre de la région Centre, en France.